Список игроков, выступавших за «Динамо» (Москва) в Чемпионате СССР по футболу период с 1936 по 1991 годы.

 Число игр и голов указано по состоянию на 30.11.1991.

Ссылки 
 А. А. Савин. Москва футбольная. Люди, события, факты. М., Терра-Спорт, 2000.
 Игроки Динамо Москва — биографии, хронология, статьи (fc-dynamo.ru)

Динамо Москва
ФК «Динамо» Москва